

Зарічна — станція Криворізького метрополітену

Зарічна — станція Нижньогородського метрополітену
 Зарічна — станція Омського метрополітену (будується)